Свистуновка () — село,
Таволжанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Географическое положение 
Село Свистуновка находится в 1,5 км от села Кущевка, в 2-х км от сёл Таволжанка и Ольшана.
Село окружено большими лесными массивами урочище Великое и урочище Долгий Гай (сосна).

История 
Ликвидировано в ? году.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района